Joni Karjalainen ist der Name folgender Personen:

* Joni Karjalainen (Nordischer Kombinierer) (* 1987), finnischer Nordischer Kombinierer
 Joni Karjalainen (Eishockeyspieler) (* 1991), finnischer Eishockeyspieler